South Lebanon, ville du comté de Warren, dans l'État de l'Ohio ;
 South Lebanon, village du comté de Linn, dans l'État de l'Oregon ;
 South Lebanon Township, ville du comté de Lebanon, dans le Commonwealth de Pennsylvanie.